Битва при Гондэре (, ) — сражение Восточноафриканской кампании Второй мировой войны, происходившее в районе Гондэра в Эфиопии (Амхара) в ноябре 1941 года между итальянскими и англо-эфиопскими войсками. Это сражение завершило военные действия в Восточной Африке.

Положение итальянцев у Гондэра 
После поражения в битве при Кэрэне итальянские силы в Восточной Африке вынуждены были оставить Центральную Эфиопию и отступить в пограничные районы страны. Группа войск под командованием генерала Гульельмо Наси отступила в район города Гондэр в Амхара.
Позиции у Гондэра были ещё за месяц укреплены Наси, и представляли собой оборонительный район с центром в Гондэре и его пригороде — Азозо (именно там и размещался штаб Наси) и четырьмя оборонительными пунктами в селениях Кулквалбер, Благир, Уалага и Сохс (не считая укреплённых позиций у  и Дебрэ-Уольшефит).

Итальянские силы в районе представляли собой 13 батальонов чернорубашечников, 15 батальонов колониальных войск и несколько кавалерийских эскадронов — в общей сложности, около 40000 человек. Генерал Наси, лишившись подвоза ресурсов из Аддис-Абебы, вынужден был для экономии оставшихся запасов сократить пайки своим солдатам, организовать торговлю с местным населением и снизить жалованье аскари. С этой же целью итальянцы начали ловить рыбу на озере Тана. Также ими было налажено производство самодельных танков (с помощью переделки бронированных тракторов). В сентябре и октябре 1941 года, посредством секретных рейсов из Ливии, Наси получил деньги из Италии на покупку продовольствия. 19 июля увидела свет песня «I gondarini» ().

Ход сражения

Начало сражения 
Первая атака английских войск произошла 17 мая 1941 года и привела к взятию селения Ангава, которое, впрочем, вскоре было отбито бригадой полковника Торелли. В последующие дни союзные войска захватили позиции в Дебрэ-Таборе, занятые солдатами полковника Анджелини (которые, в отличие от оборонявших Дебрэ-Уольшефит, павшее в те же дни, почти не сопротивлялись противнику).

В начале осады Наси имел в своём распоряжении на аэродроме в Гондэр-Азозо 2 истребителя Фиат CR-42 «Сокол» и 1 бомбардировщик Капрони CA-133. Последний самолёт использовался для снабжения по воздуху гарнизона в Дебрэ-Уольшефит, пока не был повреждён британской авиацией 8 сентября, а 21 сентября — окончательно выведен из строя.

Бои за Дебрэ-Уольшефит 
Гарнизон Дебрэ-Уольшефит, состоявший из двух батальонов чернорубашечников под командованием подполковника Марио Гонеллы, оказал атакующим упорное сопротивление. Эти войска представляли собой ополченцев, набранных из коренных народов Эфиопии и Эритреи; одним из батальонов была знаменитая «банде Бастиани» под командованием сержанта Анджело Бастиани. С 17 апреля 1941 года гарнизон Дебрэ-Уольшефит оказался полностью окружён по причине перехода местного раса Аджали Бурру на сторону британцев, и 10 мая Гонелла отклонил первое предложение противника о капитуляции. 28 мая после массированной атаки союзников итальянцы были выбиты из аванпостов в селениях Шианк и Дебарэш. 22 июня бригада Бастиани предприняла успешную контратаку и смогла вновь занять Шианк, причём при этом Бастиани был взят в плен раса Аджали Бурру. Командующий английскими войсками в Шианке Рингроуз сумел избежать плена, скрывшись в саванне. В Италии сержанту Бастиани была вручена золотая медаль «За воинскую доблесть» и посвящён номер миланской газеты Domenica del Corriere.

19 июля Гонелла отклонил второе предложение о капитуляции. В августе Дебрэ-Уолшефит был осаждён 12-й английской дивизией генерала Чарльза Фоукса. Итальянцы вынуждены были совершать ночные вылазки, чтобы пополнить запасы продовольствия, тем не менее, иссякшие к 25 сентября. 28 сентября, после 165-дневной обороны, гарнизон Дебрэ-Уолшефит сдался. Его капитуляция позволила британцам начать непосредственную осаду Гондэра; при этом часть союзных сил перебросили для участия в .

Взятие Кулквалбера 

В ходе ожесточённых боёв за Кулквалбер оборонявшие его первая группа мобильных карабинеров и 240-й батальон чернорубашечников были почти полностью уничтожены. 21 ноября 1941 года Кулквалбер был захвачен войсками союзников.

Падение Гондэра 
23 ноября британские войска подошли к Гондэру, почти не оборонявшемуся, так как многие аскари дезертировали, не получая жалованья и продовольствия. Последний из оставшихся итальянских самолётов Фиат CR-42 (пилота Ильдебрандо Малавольты) был сбит в бою с южноафриканскими истребителями ещё 24 октября.

27 ноября в результате решительной атаки англичан был взят Азозо, и союзные войска вплотную подошли к замку Фасилидаса. В 14:30 генерал Наси вынужден был отдать приказ о капитуляции итальянским войскам в Гондэре, которому вскоре последовала их основная группировка, расположенная в здании Банка Италии. К 30 ноября последние остатки итальянских сил в городе сложили оружие.

Итоги сражения 
Со взятием Гондэра последний оплот Италии в Эфиопии прекратил своё существование, Восточноафриканская кампания Второй мировой войны закончилась.

Литература 
 
 

Италия во Второй мировой войне
Великобритания во Второй мировой войне
Операции и сражения Второй мировой войны
Конфликты 1941 года
1941 год в Эфиопии
Сражения Италии
Сражения Великобритании
Вторая мировая война в Африке